Константи́н Влади́мирович За́йцев (20 мая 1976, Днепропетровск) — украинский гребец, выступал за сборную Украины по академической гребле в конце 1990-х — начале 2010-х годов. Чемпион Европы, многократный победитель и призёр этапов Кубка мира, регат национального значения, участник двух летних Олимпийских игр. На соревнованиях представлял спортивный клуб «Метеор», мастер спорта международного класса.

Биография 
Константин Зайцев родился 20 мая 1976 года в Днепропетровске, Украинская ССР. Активно заниматься академической греблей начал в раннем детстве, проходил подготовку в местном спортивном клубе «Метеор», в разное время тренировался под руководством таких специалистов как Анатолий Шишканов, Дмитрий Краснобрижий, Николай Довгань, Владимир Опальник.

Первого серьёзного успеха добился в 1997 году, когда попал в основной состав украинской национальной сборной и побывал на чемпионате мира во французской Савойе, где занял девятое место в зачёте парных двухместных экипажей. Два года спустя в той же дисциплине пробился в финалы на этапах Кубка мира и финишировал седьмым на мировом первенстве в канадском Сент-Катаринсе. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, вместе с напарником Константином Проненко дошёл до утешительного финала «Б» и расположился в итоговом протоколе на одиннадцатой строке.

В 2001 году в парных четвёрках Зайцев выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Вене и золотую на этапе в Мюнхене, при этом на чемпионате мира в швейцарском Люцерне был четвёртым, немного не дотянув до призовых позиций. В следующем сезоне его четвёрка первенствовала на всех трёх этапах мирового кубка, тогда как на мировом первенстве в испанской Севилье он вновь стал четвёртым, остановившись в шаге от пьедестала. Затем в его карьере наступил некоторый спад, из всех кубковых заездов только на одном этапе смог взять бронзу, а в программе двоек чемпионата мира в Милане разместился лишь на двадцать первой позиции. На чемпионате мира 2005 года в японском Кайдзу финишировал в одиночных лодках тринадцатым, год спустя на первенстве мира в Итоне занял в двойках одиннадцатое место.

На чемпионате Европы 2008 года в Афинах Константин Зайцев выиграл бронзу в одиночках, через год в четвёрках завоевал золотую медаль на первенстве Европы в белорусском Бресте и был восьмым на мировом первенстве в польской Познани. В 2010 году на европейском чемпионате в португальском городе Монтемор-у-Велью боролся за медали в одиночках, тем не менее, занял здесь тринадцатое место. Через год в четвёрках выступал на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве и на чемпионате мира на Бледском озере в Словении, в первом случае показал пятый результат, во втором одиннадцатый. Позже участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — с четырёхместным парным экипажем, куда также вошли гребцы Владимир Павловский, Сергей Гринь и Иван Довгодько, дошёл до утешительного финала «Б» и расположился в итоговом протоколе на девятой строке.

Вскоре после лондонской Олимпиады Константин Зайцев принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым украинским гребцам. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта Украины международного класса».

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Украины
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по академической гребле